Alain Côté, kanadski hokejist, * 14. april 1967, Montmagny, Quebec, Kanada.

Côté je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral devet sezon za klube Boston Bruins, Washington Capitals, Montreal Canadiens, Tampa Bay Lightning in Quebec Nordiques. V sezoni 1994/95 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, po sezoni 2005/2006 v lokalni ligi se je upokojil.

Pregled kariere

|-
| Quebec Remparts
| QMJHL
| 83/84
|
| 60
| 3
| 17
| 20
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Remparts
| QMJHL
| 84/85
|
| 68
| 9
| 25
| 34
|
| 173
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 85/86
|
| 32
| 0
| 6
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moncton Golden Flames
| AHL
| 85/86
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Granby Bisons
| QMJHL
| 85/86
|
| 22
| 4
| 12
| 16
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 86/87
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Granby Bisons
| QMJHL
| 86/87
|
| 43
| 7
| 24
| 31
|
| 185
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 87/88
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 87/88
|
| 69
| 9
| 34
| 43
|
| 108
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 19
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 88/89
|
| 31
| 2
| 3
| 5
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 88/89
|
| 37
| 5
| 16
| 21
|
| 111
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 89/90
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 89/90
|
| 57
| 5
| 19
| 24
|
| 161
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 9
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 90/91
|
| 28
| 0
| 6
| 6
|
| 26
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 26
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 90/91
|
| 49
| 8
| 19
| 27
|
| 110
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 91/92
|
| 13
| 0
| 3
| 3
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 91/92
|
| 20
| 1
| 10
| 11
|
| 24
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 92/93
|
| 61
| 10
| 17
| 27
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 92/93
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Knights
| IHL
| 92/93
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 93/94
|
| 67
| 10
| 34
| 44
|
| 80
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 11
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
| 55
| 15
| 25
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Francisco Spiders
| IHL
| 95/96
|
| 80
| 5
| 26
| 31
|
| 133
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| Quebec Rafales
| IHL
| 96/97
|
| 76
| 8
| 17
| 25
|
| 102
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 30
|-
| Snow Brand Saporo
| JPN
| 97/98
|
| 37
| 15
| 19
| 34
|
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Snow Brand Saporo
| JPN
| 98/99
|
| 38
| 5
| 20
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| EHL
| 99/00
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| DEL
| 99/00
|
| 56
| 10
| 21
| 31
| +11
| 126
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 44
| 9
| 15
| 24
| +5
| 111
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 27
|-
| Saint-Georges Garaga
| QSPHL
| 00/01
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint-Georges Garaga
| QSPHL
| 01/02
|
| 43
| 8
| 12
| 20
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rivière-du-Loup Promutuel
| QSPHL
| 02/03
|
| 14
| 1
| 7
| 8
|
| 2
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Rivière-du-Loup Promutuel
| QSPHL
| 03/04
|
| 49
| 4
| 17
| 21
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Québec Radio X
| LNAH
| 04/05
|
| 42
| 6
| 8
| 14
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Canonniers de Lévis
| LCH
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pont-Rouge Grand Portneuf
| LCH
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1227
| bgcolor="#7FFF00" |161
| bgcolor="#7FFF00" |436
| bgcolor="#7FFF00" |597
| bgcolor="#7FFF00" |+18
| bgcolor="#7FFF00" |2062
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |+1
| bgcolor="#7FFF00" |144
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Quebec Remparts
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Moncton Golden Flames
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Atlanta Knights
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti San Francisco Spiders
Hokejisti Quebec Rafales
Hokejisti Snow Brand Saporo
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Saint-Georges Garaga
Hokejisti Rivière-du-Loup Promutuel
Hokejisti Québec Radio X
Hokejisti Canonniers de Lévis
Hokejisti Pont-Rouge Grand Portneuf